Le château de la Motte, ou château de La Motte, est le nom donné à plusieurs châteaux français :
 le château de la Motte, situé à Accons dans l'Ardèche ;
le château de la Motte, situé à Arthel dans la Nièvre ;
 le château de la Motte, situé à Ayse en Haute-Savoie ;
le château de la Motte, situé à Bardigues en Tarn-et-Garonne ;
 le château de la Motte, situé à Bretteville-l'Orgueilleuse dans le Calvados ;
le château de la Motte, situé à Cesny-les-Sources dans le Calvados ;
 le château de la Motte, situé à Chalandray dans la Vienne ;
 le château de la Motte, situé à Château-Renard dans le Loiret ;
 le château de la Motte, situé à Chaumont-sur-Tharonne en Loir-et-Cher ;
 le château de la Motte, situé à Épervans en Saône-et-Loire ;
 le château de la Motte, situé à Joué-du-Plain dans l'Orne ;
 le château de la Motte, situé à La Motte-Fouquet dans l'Orne ;
 le château de la Motte, situé à Lorrez-le-Bocage-Préaux en Seine-et-Marne ;
 le château de La Motte, situé à Louchy-Montfand dans l'Allier ;
 le château de La Motte, situé à Lyon dans le Rhône ;
 le château de la Motte, situé à Madré dans la Mayenne ;
 le château de la Motte, situé à Moirans dans l'Isère ;
 le château de la Motte, situé à Montfort-sur-Risle dans l'Eure ;
 le château de la Motte, situé à Quetigny (Côte-d'Or) ;
 le château de la Motte, situé à Saint-Brice-en-Coglès en Ille-et-Vilaine ;
 le château de la Motte situé à Saint-Sulpice dans la Nièvre ;
 le château de la Motte, situé à Sonzay en Indre-et-Loire ;
 le château de la Motte, disparu, anciennement situé à Stains en Seine-Saint-Denis ;
 le château de la Motte, situé à Usseau dans la Vienne ;
 le château de la Motte, disparu, anciennement situé à Vannes dans le Morbihan.

Voir aussi 
La Motte entre également dans la composition du nom de plusieurs autres châteaux français :
 le château de la Motte-aux-Bois, situé à Morbecque dans le Nord ;
 le château de la Motte-Babin, situé à Louverné en Mayenne ;
 le château de la Motte-Broons, disparu, anciennement situé à Broons dans les Côtes-d'Armor ;
 le château de La Motte-du-Caire, situé à La Motte-du-Caire dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 le château de la Motte-Daudier, situé à Niafles en Mayenne ;
 le château de La Motte-des-Vaux, situé à Ercé-en-Lamée en Ille-et-Vilaine ;
 le château de la Motte-Glain, situé à La Chapelle-Glain en Loire-Atlantique ;
 le château de la Motte-Henry, situé à Arquenay en Mayenne ;
 le château de la Motte-Husson, situé à Martigné en Mayenne ;
 le château de la Motte-Jean, situé à Saint-Coulomb en Ille-et-Vilaine ;
 le château de la Motte-Saint-Jean, situé à La Motte-Saint-Jean en Saône-et-Loire ;
 le château la Motte-Serrant, situé à Montflours en Mayenne ;
 le château de La Motte-Tilly, situé à La Motte-Tilly dans l'Aude.

Motte